

Persone
 Adele Schopenhauer, propr. Luise Adelaide Lavinia Schopenhauer (1797-1849) – scrittrice, poetessa e artista tedesca, sorella del filosofo Arthur
 Arthur Schopenhauer (1788-1860) – filosofo tedesco
 Heinrich Floris Schopenhauer (1747-1805) – commerciante tedesco, padre del filosofo Arthur
 Johanna Schopenhauer, nata Trosiener (1766-1838) – scrittrice e poetessa tedesca, madre del filosofo Arthur

Altro
 7015 Schopenhauer – asteroide della fascia principale